Siwi pode se referir a:

 Siwis, povo berbere que habitava tradicionalmente o Norte da África, atualmente restrito ao território em torno do oásis de Siwa
 Língua siwi, língua berbere falada por este povo

Desambiguação